Alvin and the Chipmunks – gruppo musicale formato da personaggi immaginari creato da Ross Bagdasarian nel 1958
 Alvin and the Chipmunks – serie di film con protagonisti Alvin and the Chipmunks
 Alvin and the Chipmunks – videogioco del 2007